Colher é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Potamogeton natans
 Potamogeton nodosus var. nodosus